Морщинники () — род насекомых отряда жесткокрылых, единственный в семействе Helophoridae (Морщинники). В Палеарктике распространены около 150 видов и в Северной Америке — 41 вид. Жуки длиной 2—9 мм.

Описание 
Переднеспинка с семью продольными бороздками, из которых две крайние (краевые) всегда различимы.

Палеонтология 
Древнейшим известным представителем семейства является Helophorus inceptivus, обнаруженный в верхней юре Монголии. Отпечаток ныне живущего вида Helophorus sibiricus был найден в отложениях раннего миоцена Сибири.

Систематика

Примечания

Ссылки 
 Список видов морщинников России

Разноядные жуки
Семейства насекомых